Seige ist ein Gewässername:

generisch:
 Seige (Bergbau), Ablaufrinne für Grubenwasser

Bestandteil des Namens von Zuflüssen des Kleinen Regens im Trinkwasserspeicher Frauenau, Frauenau, Landkreis Regen, Bayern; flussabwärts:

 Große Seige, rechter Zufluss des Kleinen Regens im Trinkwasserspeicher Frauenau, Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Steinige Seige, linker Zufluss des Kleinen Regen im Trinkwasserspeicher Frauenau, Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Kleine Seige, rechter Zufluss des Kleinen Regens im Trinkwasserspeicher Frauenau, Frauenau, Landkreis Regen, Bayern

Seige ist ein Familienname:
 Konrad Seige (1921–2017), deutscher Internist und Hochschullehrer